Mättig ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Mättig (1585–1650), Mäzen
 Klaus Mättig (* 1949), sächsischer Kommunalpolitiker
 Valentin Mättig (* 1990), deutscher Skilangläufer

Siehe auch: Mettig, Mattig